Stromeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Stromeyer (1761–1824), deutscher Hof- und Leib-Chirurg
 Emil Stromeyer (1880–1951), deutscher Industrieller
 Franz Stromeyer (1805–1848), deutscher Verleger, Publizist und Revolutionär
 Friedrich Stromeyer (1776–1835), deutscher Chemiker, siehe auch: Stromeyerit
 Friedrich Andreas Stromeyer (1788–1846), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Georg Friedrich Louis Stromeyer, siehe Louis Stromeyer
 Helene Stromeyer (Helene Marie Stromeyer; 1834–1924) Leiterin der Blumenklasse an der Malerinnenschule Karlsruhe
 Louis Stromeyer (1804–1876), deutscher Chirurg und Generalarzt
 Ludwig Stromeyer (1852–1931), deutscher Textilunternehmer
 Max Stromeyer (1830–1902), Oberbürgermeister der Stadt Konstanz
 Otto Stromeyer (1881–1943), deutscher Fabrikant und Zeitungsverleger
 Rainald Stromeyer (1923–1992), deutscher Bibliothekar

Stromeyer steht für:
 Stromeyer (Unternehmen) der Textilindustrie

Siehe auch:
 Strohmaier
 Strohmayer
 Strohmeyer